Malmborg är ett svenskt efternamn som även förekommer med adelsprefix som von Malmborg och af Malmborg. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Malmborg 1 511
 von Malmborg 110
 af Malmborg 27
Tillsammans blir detta 1 648personer.

Personer med efternamnet Malmborg eller med varianter av detta namn
 AK von Malmborg (född 1976), konstnär och popartist
 Adolf Malmborg (1842–1913), politiker och landshövding
 Arne Malmborg (konstnär) (1924–1990)
 Birger Malmborg (1910–1982), konstnär
 Boo von Malmborg (1905–1980), konsthistoriker och genealog
 Carl Adolf von Malmborg (1886–1945), ingenjör och företagare
 Carl Fredrik von Malmborg (1815–1893). militär, tecknare och akvarellist
 Curt Malmborg (född 1951), ämbetsman
 Emil Malmborg (1891–1963), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Gunilla af Malmborg (1933–2014), operasångerska
 Gustav Malmborg, armborstskytt 
 Iggy Malmborg (född 1987), skådespelare och regissör
 Inga von Malmborg (1865–1955), konstnär
 Jacob Malmborg (1801–1876), borgmästare
 Johan Adolf von Malmborg (1812–1892), godsägare och konstnär
 Johan Fredrik Malmborg (1779–1817), militär och tecknare
 Jonas Malmborg (1696–1756), konsthistoriker och ämbetman
 Klas Malmborg (1865–1930), godsägare och politiker, högerman
 Lars af Malmborg (född 1932), professor, dirigent och operachef
 Linus Malmborg (född 1988), fotbollsspelare
 Linus Malmborg (friidrottare) (född 1974), längdhoppare
 Margit von Malmborg (1918–2006), läkare
 Maria af Malmborg (född 1956), skådespelare
 Marianne af Malmborg (född 1943), organisationsledare
 Nils Malmborg (1894–1978), arkitekt
 Oscar Malmborg, flera personer
 Oscar Malmborg (officer) (1820–1880), svensk-amerikansk överste
 Oscar Malmborg (riksdagsman) (1892–1968), folkskollärare och politiker, folkpartist
 Otto August Malmborg (1795–1864), generallöjtnant
 Paula af Malmborg Ward (född 1962), tonsättare
 Pelle Malmborg (1869–1953), konstnär och grafiker
 Per Adolf Malmborg (1737–1797), sjömilitär
 Ragnar af Malmborg (1905–1968), arkitekt
 Rebecca Malmborg (född 1969), sångerska, låtskrivare och musiker
 Roland von Malmborg (född 1945), trubadur, positivhalare och miljöpartist
 Sara Augusta Malmborg (1810–1860),sångerska, pianist och målare
 Sten von Malmborg (1901–1998), läroverkslektor

Källor

Svenska efternamn